Ахрат (чуваш. Ахрат варĕ, (Ахрат çырми)) — возвышенное место с обрывом или глубокий овраг (распространённое понятие). У некрещенных чувашей выступает как обитель, мир предков, входит в систему потустороннего мира вместе с мостом Чинави (др.-иран. Чинват), намогильным памятником (чуваш. юпа) в специальном сооружении (чартаке) на масаре — кладбище (чуваш. çăва), костром, поминальными столами. По представлениям чувашей, при переходе через мост Чинави у Ахрата определялась судьба уходящего на тот свет. Зтимология слова происxодит от иранского Аxират - другая жизнь, потусторонний мир.

 Ахрат — село в Похвистневском районе Самарской области